Dub je lahko:
 Dub, Bajina Bašta (Srbija)
 Dub, Bosna in Hercegovina
 Dub, Črna gora
 dub, glasbeni slog